Director est le mot anglais équivalent au français directeur. Il est aussi traduit par réalisateur dans le domaine du cinéma et metteur en scène dans celui du théâtre.

Director peut aussi désigner :
 HMS Director
 Macromedia Director
 Director, un film documentaire italo-américain réalisé par Christina Voros en 2013